Деймос (Дейм) — грецький бог
 Деймос — супутник Марса